Le PGL Major Stockholm 2021 constitue la 16 édition des Counter-Strike: Global Offensive Major Championships. Le tournoi se déroule du 23 octobre au 7 novembre 2021 à Stockholm, en Suède.

L'équipe russo-ukrainienne Natus Vincere remporte le tournoi en s'imposant lors de la finale face à G2 Esports sur le score de 2 à 0. Oleksandr « s1mple » Kostyliev est désigné MVP de la compétition.

Contexte 

L'annonce d'un major à Stockholm organisé par PGL fait suite à l'annulation du major précédent, qui devait se tenir à Rio de Janeiro. Le prize pool de deux millions de dollars est le plus important de l'histoire du jeu. Cependant, les autorités suédoises refusent dans un premier temps que le major se tienne dans cette ville, et une délocalisation de l'événement est un temps envisagée. Le gouvernement suédois décide finalement d'autoriser l'organisation de la compétition à Stockholm, sous la pression notamment de la maire de la ville Anna König Jerlmyr et de structures comme Ninjas in Pyjamas.

Les points acquis pour la qualification au major de Rio sont remis à zéro, et de nouveaux tournois qualificatifs sont organisés tout au long de l'année 2021.

Map pool 
Quelques mois avant le début du major, la carte Train est retirée du map pool et remplacée par Ancient. Le map pool lors du major est donc le suivant :
 Dust II
 Mirage
 Inferno
 Nuke
 Ancient
 Overpass
 Vertigo

Résultats

Phase New Champions

Notes et références 

Compétition_d'esport